Esparta puede referirse a:
 Esparta, ciudad de la Antigua Grecia.
 Esparta (ciudad moderna), ciudad de la Grecia actual.
 Esparta (Honduras), municipio del departamento de Atlántida, Honduras.
 Esparta (mitología), personaje de la mitología griega.

Véase también
 Nueva Esparta (desambiguación)